Rinnbach heißen folgende geographischen Objekte:
 Rinnbach (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gewässer:
 Rinnbach (Kanzelbach) (Rimbach), linker Zufluss des Kanzelbachs bei Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Kanzelbach
 Rinnbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs bei Diersheim (Rheinau), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rinnbach (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbachs bei Unternesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rinnbach (Rainbach), rechter Zufluss des Rainbachs (zur Ahne) bei Vellmar, Landkreis Kassel, Hessen
 Rinnbach (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter bei Rielhofen, Gemeinde Mickhausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Rimbach
 Rindbach
 Rinnebach
 Rinnenbach